Deux comtés des États-Unis portent le nom de comté de Trinity () :
le comté de Trinity, situé dans l'État de Californie ;
le comté de Trinity, situé dans l'État du Texas.